Sommarö kan syfta på:

Finland 

 Sommarö, Korsholm, Österbotten, 
 Sommarö, by på ön Östersocknen, Brändö, Åland, 
 Sommarö (vid Kirjais, Nagu), Åboland, 
 Sommarö (vid Borstö, Nagu), Åboland, 
 Sommarö, Ekenäs – en by i Ekenäs stad

Ryssland 
 R. Sommarö (fyr) – en rysk, tidigare finsk, fyr i Finska viken,

Se även
 Sommarön
 Sommaröarna

Robotskapade Finlandförgreningar